Cameron Mitchell est un personnage de fiction de la série télévisée nord-américaine Stargate SG-1. Joué par Ben Browder, le lieutenant-colonel Cameron Mitchell est introduit comme personnage principal durant le premier épisode de la saison 9. Il est alors affecté au commandement de SG-1 qui vient d’être entièrement remanié. Durant les premiers épisodes de la saison 9, Mitchell lutte pour réunir à nouveau les anciens membres de SG-1 sous son commandement. Dès ses débuts, un nouvel ennemi apparaît dans la Voie lactée : les Oris, qu’il ne cessera de combattre durant les saisons 9 et 10 jusqu’à leur fin lors du téléfilm Stargate : L'Arche de vérité. Mitchell est un pilote de chasse expérimenté et souvent impliqué dans le combat rapproché.

Famille et début de carrière 

Le lieutenant-colonel Mitchell est le fils de Frank et Wendy Mitchell, habitant Auburn dans le Kansas. Son père était également un pilote de l’US Air Force et a perdu ses deux jambes dans un accident alors que Mitchell était un enfant. Dans le téléfilm Stargate : Continuum, on apprend que le grand-père de Mitchell était le capitaine du navire Achille chargé de transporter la première porte des étoiles découverte en Égypte jusqu’aux États-Unis en 1939. Lors de flash-back dans les épisodes, on apprend que lorsqu’il était capitaine, il a bombardé par erreur un véhicule civil alors qu’il était aux commandes d’un F-16 au-dessus du Moyen-Orient : les informations qu’on lui avait donné étaient erronées. Durant l'épisode 9x01, on apprend qu’il était le chef d’escadron F-302 à bord du Prométhée jusqu’à la bataille de l’Antarctique, où il fut abattu. Pendant sa convalescence à l’hôpital, il reçut la Medal of Honor du lieutenant-colonel Samantha Carter, et le général O’Neill lui promit un nouveau poste.

Chef de SG-1 
Mitchell est l'actuel chef de SG-1, il fut nommé au début de la saison 9 à la suite du lieutenant-colonel Samantha Carter. Il est à noter qu'il n'a jamais fait d'apparition dans la série Stargate Atlantis même s'il s'est déjà rendu sur Atlantis lors de l'épisode 10x03 - Chassé-croisé.

L'équipe dont il prend le commandement est plutôt atypique puisque lui et Carter ont tous les deux le même grade (lieutenant-colonel), Daniel est un civil et Teal'c est un Jaffa, il ne peut donc pas donner d'ordres militaires à proprement parler. C'est la raison pour laquelle, après la saison 9, il a été suggéré que Mitchell et Carter coopèrent au commandement de l'équipe, Mitchell restant tout de même le responsable.

Saison 9 
À son arrivée, Mitchell est enthousiaste à l'idée d'appartenir à l'unité principale du SGC, mais déchante très vite lorsqu'il apprend que tous les anciens membres sont partis et qu'il doit reconstituer une nouvelle équipe.
Il commence donc des entretiens d'embauche, mais les candidats, bien que qualifiés, ne lui conviennent pas. Il veut absolument réunir les anciens membres de SG-1 : Samantha Carter qui travaille maintenant dans la zone 51, Daniel Jackson qui a été muté et dont le départ pour Atlantis est prévu, ainsi que Teal'c qui est parti pour aider les Jaffas libres à mettre en place un nouveau gouvernement après des siècles de domination des Goa'ulds.

Il doit faire face à l'apparition d'un nouvel ennemi dans la galaxie, les Oris, qui tentent d'imposer leur religion par la force. Finalement lors de l'épisode 9x07 - Terre d'asile, il parvient à regrouper Jackson, Carter et Teal'c au sein de SG-1. Lors de la bataille de la superporte qui voit la défaite d'une flotte coalisée contre celle des Oris, Mitchell échappe une fois de plus à la mort en s'échappant de justesse de l'explosion du vaisseau Korolev en F-302.

Saison 10 
Il accepte, après plusieurs tests, la présence de Vala Mal Doran au sein de SG-1. Il restera bloqué dans une bulle spatio-temporelle pendant plus de 50 ans sur l'Odyssée avec le reste de SG-1 et le général Landry. Il tiendra le coup pendant tout ce temps afin de permettre à Samantha Carter de trouver une solution pour échapper à un tir de vaisseau ennemi ori.

Stargate : L'Arche de vérité 
Mitchell se voit confier le commandement temporaire de l'Odyssée, il a pour mission de traverser la superporte des Oris afin de trouver l'Arche de Vérité qui permettra la victoire face à la flotte ori. Il va une fois de plus démontrer son aptitude au combat en engageant une lutte au corps à corps contre un Réplicateur ayant pris le contrôle d'un humain.

Stargate : Continuum 

Dans ce téléfilm, on en apprend un peu plus sur Mitchell et sa famille : son grand-père fut le capitaine du bateau qui emmena la porte des étoiles aux États-unis au début de la Seconde Guerre mondiale. Mitchell et une partie de son équipe sont transportés en Arctique dans une autre réalité temporelle où le programme Porte des Étoiles n'existe pas puisque le bateau transportant la porte a été coulé par le Goa'uld Ba'al en 1939. Tous les membres de l'équipage y compris le capitaine furent tués, ce qui explique qu'il n'existe aucun Cameron Mitchell sur la Terre de cette réalité. Il arrivera à remonter le temps et à tuer Ba'al avant qu'il ne détruise la porte.

Stargate Revolution 
Selon les producteurs le personnage ne devait pas être présent, le téléfilm se concentrant sur le personnage de Richard Dean Anderson et les premiers membres de SG1

Décorations militaires 
Cameron a plusieurs décorations, notamment :

Création et développement du personnage 
Ben Browder avait été approché pour les rôles du major John Sheppard et du colonel Dillon Everet dans la série Stargate Atlantis mais il tournait encore dans Farscape. Après le départ de Richard Dean Anderson (Jack O'Neill) de Stargate SG-1 à la fin de la saison 8 (2005), Ben Browder et les producteurs de Stargate se sont réunis dès que l'introduction de nouveaux personnages principaux a été discutée. Le nom de code du personnage de Browder était "MM" jusqu'à ce que les producteurs se fixent sur le nom de "Cameron Mitchell".

Il rejoignit donc les autres nouveaux membres du casting avec Beau Bridges (général Hank Landry) et Claudia Black (Vala Mal Doran), actrice avec laquelle il travaillait déjà dans Farscape. Étant donné que les producteurs n'avaient pas réalisé la ressemblance physique entre Browder et Michael Shanks (Daniel Jackson) lorsque Browder était choisi, Shanks s'est laissé pousser la barbe qu'il porte dans les 6 premiers épisodes de la saison 9, les personnages portent souvent aussi différentes couleur de treillis.

Mitchell est souvent au centre de l'action, il est de ce fait très présent lors des scènes de combats. Browder apprécie l'aspect physique du rôle et fait beaucoup de ses propres cascades, il a acquis de l'expérience lors de cours en école d'art dramatique ainsi que lors des tournages de Farscape. Browder a travaillé avec des chorégraphes pour se battre dans les saisons 9 et 10 de Stargate SG-1. La séquence du premier combat de Browder sur SG-1 était un combat à l'épée avec un chevalier dans l'épisode Avalon, où Browder n'a pas eu de doublure et où les épées utilisés étaient réelles pour être le plus réaliste. Cette lutte a été suivie par d'autres notamment contre un Jaffa sodan ou contre un autre chevalier dans l'épisode 9x20 - La première vague.

Réception 
Pour son interprétation de Cameron Mitchell, Ben Browder a été nommé pour un Saturn Award dans la catégorie de "Meilleur acteur à la télévision" en 2006. À la suite d'une forte demande, Diamond Select Toys a inclus Mitchell dans leur troisième série de figurines Stargate.

Notes et références

Liens externes 

Tau'ri
Colonel de fiction
Militaire américain de fiction
Personnage de fiction du Kansas